Die Codepage 857 ist eine Zeichensatztabelle in MS-DOS und PC DOS. Sie deckt das Türkische ab und unterscheidet sich sehr von der Codepage 850, auf der sie basiert.

Die folgende Tabelle zeigt das Repertoire der Codepage 857. (Die Zahl unterhalb des Symbols ist der Unicode-Wert in hexadezimaler Schreibweise)

Weblinks
 Codepage 857 Mapping bei Unicode.org (englisch)
 OEM 857 (englisch)

DOS-Codepage